Серге́й Дани́лович Ска́зкин (7 (19) октября 1890 года, Новочеркасск — 14 апреля 1973 года, Москва) — русский и советский историк-медиевист, аграрник. Академик АН СССР (1958, член-корреспондент с 1943), действительный член АПН СССР (1947, АПН РСФСР до 1966 г.). Доктор исторических наук (1935), профессор исторического факультета МГУ, его декан в 1940—1943 годах, с 1949 года заведующий кафедрой истории средних веков МГУ. Лауреат Сталинской премии (1942). Герой Социалистического Труда (1970).

Биография 
Родился в семье военного. Младший брат Фёдор (1900—1968) — физиолог растений, академик АПН СССР.

Окончил Донской кадетский корпус, где учился в 1901—1908 годах, после чего переехал в Москву и в 1909 году поступил на историко-филологический факультет Московского университета, который окончил в 1915 году. Среди его преподавателей были известные учёные академики Р. Ю. Виппер и Д. М. Петрушевский, профессор А. Н. Савин. За свою дипломную работу получил Большую университетскую премию.

Был оставлен на кафедре всеобщей истории для подготовки к профессорскому званию. Одновременно в 1916—1922 годах работал в женской гимназии и трудовой школе № 96 (г. Москва), школе-интернате им. В. И. Ленина (Загорск). В 1917—1919 годах сдал магистерские экзамены и после прочтения осенью 1919 года вступительной лекции получил право на самостоятельное преподавание в высшей школе.

С 1920 года преподавал в МГУ на факультете общественных наук, с 1924 года доцент этнологического факультета, с 1934 года доцент, с 1935 года профессор кафедры истории средних веков исторического факультета, в 1940—1943 годах его декан, с 1949 года заведующий кафедрой истории средних веков МГУ.

Одновременно в 1920-е годы работал в Нижегородском университете и Тверском педагогическом институте; в 1930-е годы — в МИФЛИ и Московском городском педагогическом институте, в 1925—1961 годах— в ВПШ и АОН при ЦК КПСС.

Работу в МГУ совмещал с научно-исследовательской деятельностью в Институте истории РАНИОН (1922—1927) и Институте истории АН СССР, где с 1936(7?) г. старший научный сотрудник, в 1946(8?)—1949 гг. заместитель директора; с 1962 года возглавлял сектор истории средних веков, а после разделения института в 1968 году — тот же сектор в Институте всеобщей истории АН СССР.

С 1942 года член редакционной коллегии, с 1959 — ответственный редактор периодического сборника «Средние века». Член редколлегий ряда журналов: «Преподавание истории в школе» (в 1946—1959 годах ответственный редактор), «Вопросы истории» (с 1955 г.), «Наука и религия».

Член-корреспондент АН СССР с 30.09.1943 по Отделению истории и философии (история Западной Европы), академик с 20 июня 1958 года по Отделению исторических наук (всеобщая история).

В 1966 году подписал письмо 25-ти деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу против реабилитации Сталина.

Супруга Вера Владимировна Сказкина — учитель истории в школе № 59 г. Москвы. Пасынок Николай ушёл на фронт добровольцем и, уже будучи в армии, попал в школу МГБ.

Научная деятельность 

При жизни С. Д. Сказкин опубликовал более 200 работ. Основные из них посвящены проблемам средневековой истории Западной Европы (аграрные отношения, история крестьянства, особенно во Франции XVI—XVIII веков; еретические движения; абсолютизм; Возрождение; история культуры и государственности и др.). Также у него имеются работы по новой истории западноевропейских стран, истории международных отношений и методологии истории.

Автор глав в коллективных трудах «История дипломатии» (т. 1, 1941; 2-е изд. 1959), «Всемирная история» (т. 3—4, 1957—1958), «История Франции» (т. 1, 1972); ряда статей в БСЭ. Главный редактор трёхтомного коллективного труда «История крестьянства в Европе в средние века».

Один из авторов и редакторов университетского учебника «История средних веков» (т. 1—2, 1952—54; 2-е изд. 1977), составитель многочисленных хрестоматий для средней и высшей школы по данному курсу (совместно с О. Л. Вайнштейном, Н. П. Грацианским и др.). Под редакцией С. Д. Сказкина вышла в свет «Настольная книга атеиста» (1968).

Как отмечала Н. А. Хачатурян: «Глубокий интерес к духовной культуре и религиозному сознанию отразили рукописные материалы С. Д. Сказкина с комментариями работ западноевропейских специалистов ХIХ-ХХ вв. в области теологии, переводами авторских текстов, посвященных средневековому миросозерцанию и анализом трудов средневековых философов. Материалы были положены в письменный стол, получив частичное отражение в спецкурсе „Средневековая культура в Западной Европе“, который С. Д. Сказкин читал в МГУ, и их частичной публикации в издании архивного наследства ученого уже после его ухода».

Отзывы 
Ренато Ризалити называл Сказкина одним из крупнейших советских историков.

Археолог Михаил Рабинович, бывший студентом довоенного истфака МГУ, вспоминал в мемуарах:
…Чьи лекции остались вне всякой конкуренции — так это Сергея Даниловича Сказкина. В них бьло какое-то проникновение в самые недра эпохи, тонкий и выпуклый рисунок характеров исторических лиц. Все это сочеталось с великолепным литературным изложением без всякой лишней манерности. Сказкин не смотрел на свой предмет со стороны, он прямо-таки жил в своих лекциях. Французское возрождение засверкало яркими брюньоновскими красками… Долго весь курс аплодировал Сказкину стоя. Поднесли большой букет. 

Работавшая под началом Сказкина Аделаида Сванидзе характеризовала его так:
Сказкин относился к лучшим университетским профессорам старой школы — подлинно интеллигентным, прекрасно воспитанным, корректным и толерантным, преданным науке, широко эрудированным, брезгливым в отношении скандалов и подлостей.

Основные работы

Монографии 
 Старый порядок во Франции. М.-Л., 1925;
 Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века. М., 1968;
 Избранные труды по истории. М., 1973;
 Конец австро-русско-германского союза (1879—1885): исследование по истории русско-германских и русско-австрийских отношений в связи с восточным вопросом. М., 1974;
 Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в Средние века. М., 1981.

Статьи 
 Проблема абсолютизма в Западной Европе (время и условия его возникновения) // Из истории средневековой Европы (X—XVII вв.). М., 1957;

Учебные пособия 
 История средних веков. Курс лекций. М., 1946 (в соавт.)
 История средних веков. М., 1955.

Под редакцией 
  (редактор и соавтор одной из глав с В. В. Самаркиным)
  (редактор)
  (редактор)

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (30.10.1970)
 2 ордена Ленина (19.10.1960; 30.10.1970)
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)
 медали
 Сталинская премия первой степени (1942) — за книгу «История дипломатии», т. I, опубликованную в 1941 году.

Примечания

Литература 
 На русском языке

 Вспоминая С. Д. Сказкина. К 30-летию со дня кончины // Средние века. 2004. Вып. 65.
 К семидесятилетию академика С. Д. Сказкина // Средние века. Вып. 29. М., 1966;
 Гутнова Е. В., Далин В. М., Левицкий Я. А., Чистозвонов А. Н. Академик С. Д. Сказкин // Вопросы истории. 1966. № 4;
 Гутнова Е. В., Чистозвонов А. Н. Академик С. Д. Сказкин и проблемы медиевистики // Европа в Средние века: экономика, политика, культура. М., 1972;
 Гутнова Е. В. Архив академика С. Д. Сказкина // Средние века. Вып. 42. М., 1978;
 
 Гутнова Е. В. Историк широкого диапазона // Мастера красноречия. М., 1991; 
 Гутнова Е. В. Памяти академика С. Д. Сказкина // Вопросы истории. 1980. № 10;
 Гутнова Е. В. С. Д. Сказкин // Портреты историков: Время и судьбы. М.; Иерусалим, 2000. Т. 2;
 Данилов А. И. С. Д. Сказкин и некоторые проблемы историографического анализа // Вопросы истории. 1974. № 3;
 Сергей Данилович Сказкин. М., 1967 (Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Сер. истории. Вып. 8);
 Сапрыкин Ю. М. Научная и педагогическая деятельность С. Д. Сказкина // Вестник Московского университета. История. 1966. № 2;
 

 На других языках
 S.D. Skazkin zum Gedenken // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1973. № 12.

Ссылки 
 
 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Статья на сайте серии «Литературные памятники»
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Сказкин Сергей Данилович (1890—1973)
 Библиотека РГИУ :: Биографии :: Сказкин Сергей Данилович
 Публикации в проекте «Исторические материалы»
 Карева В. В. Академик С. Д. Сказкин
 Филиппова О. Н. Работы историка и художника-любителя С. Д. Сказкина (1890—1973) в Архиве РАН

Академики АПН РСФСР
Историки СССР
Медиевисты СССР
Археографы СССР
Выпускники Донского кадетского корпуса
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Преподаватели этнологического факультета МГУ
Преподаватели МИФЛИ
Деканы исторического факультета МГУ
Преподаватели МГПИ им. Потёмкина
Преподаватели Нижегородского государственного университета
Преподаватели Тверского государственного университета
Преподаватели Академии общественных наук при ЦК КПСС
Преподаватели Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Сотрудники Института всеобщей истории РАН
Подписавшие «Письмо двадцати пяти»
Авторы учебников истории
Авторы Большой советской энциклопедии
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Византинисты СССР
Историки сельского хозяйства